Табу (фильм):
 Табу (фильм, 1931) — фильм Фридриха Вильгельма Мурнау.
 Табу (фильм, 1976) — фильм Вильгота Шёмана.
 Табу (фильм, 1987) — фильм Анджея Бараньского.
 Табу (фильм, 1999) — фильм Нагисы Осимы.
 Табу (фильм, 2002) — фильм Макса Маковски.
 Табу (фильм, 2012) — фильм Мигеля Гомеша.
 Табу (серия фильмов) — серия порнографических фильмов 1980—1990 годов.